Roaf ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Roaf (* 1947), britischer Vorderasiatischer Archäologe
 Willie Roaf (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler